EXI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Excursion Inlet (Alaska) (Stati Uniti)